L'Estació de Sant Miquel dels Reis és una de les estacions del metro de València. Hi circula la línia 6. Situat molt a prop hi ha el Monestir de Sant Miquel dels Reis. S'hi accedeix des d'un senzill baixador situat a l'extrem nord de la ciutat.

Sant Miquel